Bandar Sakti (Bajenis), een plaats in Indonesië
Bandar Sakti (Abung Surakarta), een plaats in Indonesië